Фёдор Григорьевич Кофанов (1890—1914) — кубанский казак, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 29.08.1890 года в станице Переправной, происходил из кубанских казаков.

Образование получил в Владикавказском кадетском корпусе, который окончил в 1908 году (был 1-м фельдфебелем корпуса) и в казачьей сотне Николаевского кавалерийского училища, выпущен в 1911 году хорунжим в 1-й Лабинский полк Кубанского казачьего войска. В том же году находился в Персии, в Тебризе, и в декабре участвовал в боях против персидских фидаев. За боевые отличия был награждён орденом св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

По возвращении из Персии Кофанов продолжал службу в 1-м Лабинском казачьем полку, в рядах которого выступил на фронт Первой мировой войны. Погиб в бою 23 октября 1914 года. 17 мая 1915 года он был посмертно произведён в сотники и награждён орденом св. Георгия 4-й степени:

Примечания

Источники 
 Высочайшие приказы по Военному ведомству. К № 1289 «Разведчика». — С. 751.
 Стрелянов (Калабухов) П. Н. Казаки в Персии. 1909—1918 гг. — , 2007. — С. 36, 365. — ISBN 978-5-9524-3057-0.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — , 2004. — С. 580. — ISBN 5-89577-059-2.

Офицеры Российской империи
Кубанские казаки
Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени